Honda Civic er en lille mellemklassebil fra Honda. Denne artikel omhandler den femte generation, som var i produktion fra oktober 1991 til september 1995.

Generelt 
Bagenden på tredørsmodellen er udstyret med en horisontalt delt bagklap (en såkaldt "alligator-bagklap"). På sikkerhedssiden er femte generation udstyret med ABS og airbags.

Motorprogrammet i tredørsmodellen omfatter flere motorer fra en 1,3-liters karburatormotor med 75 hk op til en 1,6-litersmotor med to overliggende knastaksler og VTEC-teknik med 160 hk, mens sedanen dækker fra 90 til 160 hk. Med denne generation blev der introduceret to nye VTEC-motorer, en SOHC VTEC- og en VTEC-E-motor.

CRX-modellen kom på markedet i 1992 som topersoners roadster med aftageligt tag og VTEC-motor med 160 hk og et maksimalt omdrejningstal på 7600 omdr./min.

I januar 1994 blev Civic-serien udvidet med en coupé.

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Civic i årgangene 1992 til 1995 klassificeret som følger:
 1999: Mindst 20 % dårligere end middelbilen
 2001: Mindst 40 % dårligere end middelbilen
 2003: Mindst 15 % dårligere end middelbilen
 2005: Mindst 15 % dårligere end middelbilen
 2007: Dårligere end middelbilen
 2009: Dårligere end middelbilen
 2011: Dårligere end middelbilen
 2013: Mindst 40 % dårligere end middelbilen
 2015: Mindst 40 % dårligere end middelbilen
 2017: Mindst 40 % dårligere end middelbilen
 2019: Mindst 20 % dårligere end middelbilen

Versioner

Tredørs (hatchback)

Firedørs (sedan)

Coupé

Targa 

Fra marts 1992 til december 1998 tilbød Honda CRX-modellen (også kaldet "Civic del Sol") til den sportsligt orienterede køberkreds. Modellen er baseret på en forkortet platform fra Civic hatchback og findes i to effekttrin, som på forskellige markeder opnås med forskellige motorer. I Nordamerika findes desuden en tredje, mindre motor. Siden S800's tid tilbød Honda således igen en cabriolet. Motorerne er også her kombineret med femtrins manuel eller firetrins automatisk gearkasse. Taget kan fjernes både manuelt og elektrisk.

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1995 og 1997 (på tysk og fransk).
 Bil-Revyen 1995. Bilen Motor & Sport, 15. oktober 1994. .
 Honda Civic instruktionsbog. Honda Auto Import A/S, maj 1994.

Eksterne henvisninger 

5. generation
Små mellemklassebiler
Coupéer
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1991
Biler fra 1990'erne